Turro peut désigner :

Patronyme 
 Ramon Turró (1854-1926), biologiste et philosophe catalan.

Toponyme en Italie 
 Turro, quartier de Milan ;
 Turro, station du métro de Milan.